Línea C-2 o línea C2 puede hacer referencia a:

 La línea C-2 del Cercanías Asturias;
 La línea C-2 del Cercanías Bilbao;
 La línea C-2 del Cercanías Madrid;
 La línea C-2 del Cercanías Málaga;
 La línea C-2 del Cercanías Murcia/Alicante;
 La línea C-2 del Cercanías Sevilla;
 La línea C-2 del Cercanías Valencia;
 La antigua línea C2 de los Transportes Urbanos de Zaragoza;
 La línea C2 de Córdoba, Argentina;
 La línea C2 de colectivos de Caleta Olivia.
 La línea C2 de la EMT Madrid, España;
 La línea C2 de buses de Montevideo, Uruguay.